Мортен Ристорп Йенсен (; род. 3 апреля 1986), также известный как Рисси — датский продюсер, композитор, автор песен и музыкант (в основном играет на фортепиано и саксофоне). В настоящее время он живёт и работает в Лос-Анджелесе, США, подписал контракт с Warner Music Chappell. Совместно со  , с которым работал также в Backbone Studio, основал студию Future Animals. Известен продюсированием таких международных хитов, как «7 Years» группы Lukas Graham. Он также работает с такими артистами, как , TopGunn и другие. Кроме того, будучи одним из исполнительных продюсеров группы Lukas Graham, он временно играл клавишником в группе в 2011/2012 годах до прихода в неё Каспера Дэугарда. Но в июне 2016 Каспер покинул группу, и Мортен снова стал их клавишником.

В 2013 году завоевал премию «Талант года» с Lukas Graham, Стефаном Форрестом, Себастьяном Фогом и Лукасом Фокамером. В 2015 году включён в список самых популярных музыкантов Дании на 3-м месте.

Дискография

Награды 
Победил в 2013 году как талант года совместно с Lukas Graham Датская музыкальная Награда (DMA) лучший датский композитор года в 2015 году за альбом «Lukas Graham (Синий Альбом)». Победил в 2016 году, как Поп-Композитор года также за альбом «Lukas Graham (Синий Альбом)».

Примечания

Ссылки 
 Morten-ristorp — Официальный сайт
 

Композиторы Дании
Продюсеры Дании
Певцы и певицы Дании